Le jinbei est un vêtement traditionnel japonais.
 Jinbei est un personnage de la série One Piece.
 Jinbei est un constructeur automobile chinois créé par Brilliance et codétenu aujourd'hui par Renault.